Дикусар — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дикусар, Александр Иванович (род. 1942) — советский и молдавский химик.
 Дикусар, Василий Васильевич (1937—2020) — советский российский математик.
 Дикусар, Иван Георгиевич (1897—1973) — советский агрохимик и физиолог растений. См. также